Der Linkshänder steht für:

literarische Werke:
 Der Linkshänder (Nikolai Leskow), Erzählung von Nikolai Leskow (1881)
 Der Linkshänder (Jim Kellog), Roman von Jim Kellog (um 1955)
 Der Linkshänder (Steve Hamilton) (The Hunting Wind), Roman von Steve Hamilton (Schriftsteller) (2001)

Filme:
 Der Linkshänder (1984), französischer Film von Sergio Gobbi 
 Der Linkshänder (1987), sowjetischer Film von Sergej Owtscharow